Фонсаграда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Фонсаграда.  Занимает площадь 438,45 км². Население — 4412 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Web oficial del municipio

Муниципалитеты Луго